The Best of Lюk — збірка харківського гурту «Lюk». Видана у 2008 році.

Композиції 
 Спрага
 Электрочеловек
 Le Port (Mix)
 A Couse De Toi
 Ti Bi
 I'homme Impossible
 Катя
 Португальцы
 Никотин
 Аэротория
 Хоп
 Papa Noel
 Дядя
 Друг
 Сахалін

Альбоми Lюk